Абакелія — грузинське прізвище. 

Відомі носії:
 Абакелія Йосип Костянтинович (1882–1938) — грузинський медик.
 Абакелія Тамара Григорівна (1905–1953) — грузинська скульпторка, графік і театральна художниця.

Грузинські прізвища